Der Atari-ST-Zeichensatz ist der proprietäre 8-Bit-Zeichensatz der Atari-ST- und Atari-TT-Computer.

Die ersten 128 Zeichen stimmen mit ASCII überein. Zahlreiche weitere Zeichen stimmen mit CP437 und CP850 überein. Der Zeichensatz enthält auch hebräische, griechische und zahlreiche mathematische Zeichen. Alle Zeichen finden sich im Unicode wieder.

Weblinks 
 Zeichensatz bei Unicode.org

Zeichenkodierung